Monika Rüegger-Hurschler, femme politique suisse
 Andreas Hurschler, skieur suisse
 Seppi Hurschler, skieur suisse

Patronyme germanique